FHO est un sigle qui peut signifier :
 Fachhochschule Ostschweiz (en français, Haute École spécialisée de la Suisse orientale), un groupement d'établissements d'enseignement supérieur suisse de niveau universitaire ;
 , une opération chirurgicale pour enlever la tête et le cou du fémur.